Таня́н — уезд в провинции Чхунчхон-Пукто, Южная Корея.

Города-побратимы 
Танян является городом-побратимом следующих городов:

  Сонпхагу, Сеул, Республика Корея
  Ынпхёнгу, Сеул, Республика Корея
  Чунгу, Пусан, Республика Корея
  Кэянгу, Инчхон, Республика Корея
  Порён, провинция Чхунчхон-Намдо, Республика Корея
  Ичхон, провинция Кёнгидо, Республика Корея
  Кури, провинция Кёнгидо, Республика Корея
  Аньту, Яньбянь-Корейский автономный округ, провинция Гирин, Китай
  Даньян, Чжэньцзян, провинция Цзянсу, Китай

Ссылки 
 Официальный сайт уезда

Уезды Республики Корея
Чхунчхон-Пукто